Kaufman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Les Kaufman
 Leo Kaufman